Bethmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Bethmann (1814–1883), deutscher Großgrundbesitzer und Politiker
 Andreas Bethmann (* 1970), deutscher Filmregisseur
 Christian Bethmann (1783–1833), deutscher Orgelbauer
 Céline Bethmann (* 1998), deutsches Model
 Erika Bethmann (* 1939), deutsche Fechterin
 Frank Bethmann (* 1966), deutscher Fernsehjournalist und Moderator
 Friederike Bethmann-Unzelmann (1760–1815), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Friedrich Bethmann (1796–1846), deutscher Theaterschauspieler und Intendant
 Heinrich Bethmann (1774–1857), deutscher Schauspieler
 Heinz Bethmann (* 1936), deutscher Kontrabassist, Dirigent, Komponist, Arrangeur und Musikverleger
 Hugo Bethmann (1871–1936), deutscher Maschinenbauingenieur

 Konrad Bethmann (1652–1701), Münzmeister
 Ludwig Konrad Bethmann (1812–1867), Historiker und Bibliothekar
 Ludwig Simon Moritz Bethmann (1844–1902), Kaufmann
 Marilene von Bethmann (1925–1996), deutsche Schauspielerin
 Martha von Bethmann Hollweg (1865–1914), Ehefrau von Theobald von Bethmann Hollweg; erste Präsidentin des Deutschen Käuferbundes
 Moritz von Bethmann (1811–1877), deutscher Bankier und Kaufmann
 Moritz August von Bethmann-Hollweg (1795–1877), preußischer Jurist und Politiker
 Pierre de Bethmann (* 1961), französischer Jazzpianist
 Sabine Bethmann (* 1931), Schauspielerin
 Siegfried Bethmann (1915–1993), deutscher Komponist

 Theobald von Bethmann Hollweg (1856–1921), deutscher Politiker
 Theodor von Bethmann-Hollweg (1821–1886), deutscher Jurist, Rittergutsbesitzer, Diplomat, Reichstagsabgeordneter
 Ulrich Bethmann (1934–2017), deutscher Generalleutnant (NVA)
 Wilhelm Heinrich Bethmann (1745–1802), deutscher Orgelbauer

Weitere Bedeutungen:

 Die Bethmann-Bank ist eine der ältesten Privatbanken in Deutschland. Sie ist Teil des internationalen Private Banking-Netzes der niederländischen ABN AMRO Gruppe. Sitz der Bank ist Frankfurt am Main.
 Bethmann (Familie),  Frankfurter Bankiersfamilie 
 Bethmannpark, Parkanlage in Frankfurt am Main, benannt nach Johann Philipp Bethmann

Siehe auch:
 Bethmann-Hollweg
 Bethmännchen